Oconto – località statunitense nel Nebraska
Oconto – città statunitense nel Wisconsin

Altre voci
Contea di Oconto – contea del Wisconsin